Mathé ist der Familienname folgender Personen:

* Érick Mathé (* 1971), französischer Handballtrainer
 Georges Mathé (1922–2010), französischer Mediziner (Onkologe, Immunologe)
 Gerhard Mathé (1938–1994), deutscher Mineraloge
 Ján Mathé (1922–2012), slowakischer Bildhauer
 Jules Mathé (1915–1995), ungarisch-französischer Fußballspieler
 Otto Mathé (1907–1995), österreichischer Motorsportler
 Ulrike-Anima Mathé (* 1964), deutsche Geigerin und Hochschullehrerin